Mulumba peut renvoyer à :
 Chantal Ngalula Mulumba, femme politique de la République démocratique du Congo, ministre ;
 Marine Mulumba (1997-), joueuse française de basket-ball ;
 Rémi Mulumba (1992-), joueur français de football.